Де́ва в беде́ (), или пресле́дуемая де́ва — архетипичный образ, героиня литературного произведения, картины, фильма либо компьютерной игры. Дева в беде обычно является молодой и привлекательной женщиной, терзаемой ужасным злодеем или монстром и ожидающей героя, который её спасёт. Дева в беде стала одним из распространённых стереотипных персонажей художественной литературы, особенно мелодраматических произведений.

Беспомощность, слабость и наивность девы наряду с ожиданием спасения от других персонажей сделала этот сюжетный элемент мишенью феминистской критики. Отдельной критике подвергается широкое использование архетипа девы в беде в эксплуатационном кино и искусстве, например — в жанре women in prison.

См. также 
 Андромеда (мифология)
 Принцесса Пич
 Рыцарский роман
 Безжалостная красавица
 Чудесная невеста

Примечания 

Мифологические архетипы
Стереотипы
Женские типажи
Мотивы в фэнтези